Аннагельдыев — туркменская фамилия; имеет женскую форму Аннагельдыева.

 Аннагельдыев, Бегли Худайгельдыевич (род. 1984) — туркменский футболист.
 Аннагельдыев, Оразли (род. 1960) — туркменский шахматист, гроссмейстер (2005).